Ballantrae – località dell'Ayrshire Meridionale (Scozia)
 Ballantrae – località dell'Ontario (Canada)